Хабибулла Ибрагимов:
 Ибрагимов, Хабибулла Ибрагимович (1912—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ибрагимов, Хабибулла Калимуллович (1894—1959) — советский башкирский композитор и драматург, музыкально-общественный деятель.